Го́лланд — фамилия:

Известные носители:
 Голланд, Абрам Исаевич (1911—1985) — советский композитор, дирижёр, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Голланд, Вильгельм Людвиг (1822—1891) — немецкий филолог, специалист в области германских и романских языков.
 Голланд, Григорий Нэмирович (1955—2002) — российский художник-авангардист.
 Голланд, Джон (1942—1993) — британский композитор.
 Голланд, Джон Филип (1840—1914) — американский инженер.
 Голланд, Джозайя Гилберт (1819—1881) — американский поэт, писатель, редактор журнала «Scribner’s Monthly».
 Голланд, Дмитрий Эрихович (род. 1960) — российский композитор, музыкант, аранжировщик.
 Голланд, Константин (1804—1868) — оперный певец (тенор), актёр и режиссёр.
 Голланд, Нэмир Моисеевич (род. 1928) — российский поэт.
 Голланд, Самуил Моисеевич (1924—1968) — советский геолог.
 Голланд, Ян Давид (1746—1827) — немецкий композитор, капельмейстер в оперно-балетном театре Радзивиллов в Несвиже. (be)

См. также 
 Холланд
 Holland
 USS Holland